motto, als lijfspreuk
Leuze (Aisne), een Franse gemeente in het departement Aisne 
Leuze-en-Hainaut, een Belgische gemeente in de provincie Henegouwen
Leuze (Namen), een deelgemeente van de Belgische gemeente Éghezée